Weide steht für:
 Weide (Tierhaltung), Weideland, landwirtschaftliche Fläche für Nutztiere
 Weiden (Gattung) (Salix), Pflanzengattung der Weidengewächse

Geographie:
 Weide (Bad Laasphe), Stadtteil von Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Weide (Leichlingen), Wohnplatz in Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weide (Yongren) (), Gemeinde im Kreis Yongren, Provinz Yunnan, China
 Widawa, deutsch Weide, rechter Nebenfluss der Oder in Niederschlesien, Polen
 Kupferhof Weide, Weide, Gebäude in Stolberg, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Adam Adamowitsch Weide (1667–1720), russischer General
 Carlotta Weide (* 2004), deutsche Schauspielerin
 Marc Weide (* 1991), deutscher Zauberkünstler, Entertainer und Fernsehmoderator
 Raoul van der Weide (* 1949), niederländischer Jazzbassist
 Robert B. Weide (* 1959), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Regisseur
 Sander van der Weide (* 1976), niederländischer Hockeyspieler

Siehe auch:
 An der Weide, Neuweide, Weiden (Begriffsklärungen)

 Weyde
 Weida (Begriffsklärung)
 Weid